Това е родословно дърво на римски императори, показващо единствено връзките между императорите.

27 пр.н.е.-192 от н.е. 
Императорите от Август до Комод могат да бъдат организирани в едно голямо родословно дърво с един несвързан император (Галба). Виж също Родословно дърво на Юлиево-Клавдиевата династия.

192-235 
Императорите от Пертинакс до началото на Кризата могат да бъдат организирани в една голяма династия, една по-малка фамилия и двама несвързани императори.

Криза 
Императорите по времето на петдесетгодишния период на Кризата могат да бъдат организирани в седем фамилии и седем несвързани императори, въпреки че нито една фамилия не успява да задържи властта за повече от шест години.

284-518 
Императорите от учредяването на Домината през 284, на запад до 476 и на изток до 518, могат да бъдат организирани в една голяма династия плюс десет несвързани императори.

Римски фамилии
Юлиево-Клавдиева династия
Римски императори
Кралски династии
Династия на Северите